16-й пехотный полк может означать:

 Ладожский 16-й пехотный полк
 16-й пехотный полк 22-й пехотной дивизии — принимал участие в одном из важнейших сражений Польской кампании — в районе Бзуры.
 16-й егерский полк
 16-й гренадерский Мингрельский Его Императорского Высочества Великого Князя Дмитрия Константиновича полк

См. также: 
16-й полк